Салыгин — русская фамилия.

Известные носители 
 Салыгин, Валерий Иванович (род. 1938) — советский и российский учёный в области энергетики, педагог, доктор технических наук (1973), профессор.
 Салыгин, Василий Викторович (род. 1957) — партийный деятель, политик, чиновник Украины.
 Салыгин, Иван Алексеевич (1917— 2006) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.